Imlay kan som auktorsförkortning betyda:

 George Imlay
 Joan B. Imlay

Robotskapade auktorsförkortningar